В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Штеффі Граф (переможниця)
 Кріс Еверт (фінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (3-тє коло)
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)
 Штеффі Граф (півфінал)
 Кріс Еверт (чвертьфінал)

 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (1-ше коло)
 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер (2-ге коло)
 Кейт Гомперт (2-ге коло)
 Раффаелла Реджі-Конкато (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships